Шлёма Хаймович Ли́вшиц (,  — , , штат Теннесси) — старейший человек, принявший американское гражданство и иммигрант за всю историю США, один из старейших жителей США и России, один из старейших в мире участников Гражданской и Второй мировой войн.

Биография 
Участник Гражданской войны в России; утверждается, что он воевал вместе с Будённым. Участник Великой Отечественной войны, Победу в мае 1945 года встретил в Праге. Кавалер ордена Отечественной войны. Жил в Санкт-Петербурге. Мастер сапожного дела, работал в г. Пушкине.

В США жил с 1996 года, гражданство выдано 17 декабря 2003 года. По словам сына, Владимира, его отец получил гражданство для того, чтобы стать полноценным гражданином и голосовать на выборах.

Ш. Х. Лившиц жил в Ноксвилле (штат Теннесси), и поздравить с получением гражданства в госпиталь, где находился на лечении старейший человек, принимающий американское гражданство, приехали мэр Ноксвилла и члены Конгресса США.

См. также 
 Ветераны Первой мировой (2004)

Примечания

Ссылки 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Столетние долгожители США